Террелл (округ, Джорджія)
 Террелл (округ, Техас)